USS Evans je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Evans (DD-78) 
 USS Evans (DD-552)
 USS Evans (DE-1023)

Evans